Ви́ктор Ершо́в:
 Ершов, Виктор Егорович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Ершов, Виктор Захарович (1905—1945) — Герой Советского Союза.